OSW (brydż) – brydżowa konwencja licytacyjna
 OSW Doroszewicza – brydżowa konwencja licytacyjna
 Włoskie OSW – konwencyjna odzywka pytająca w brydżu
 Ośrodek Studiów Wschodnich – polska instytucja monitorująca i analizująca sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach, Kaukazie oraz w Azji Centralnej.